Pirate Radio steht für:

 Pirate Radio, früherer Name von Pirate Gong, Hörfunksender in Nürnberg
 Pirate Radio, Originaltitel von Radio Rock Revolution, britischer Film von Richard Curtis aus dem Jahr 2009